Kuczerenko (ukr. Кучеренко) – ukraińskie nazwisko.

Osoby nazwisku Kuczerenko:
 Mykoła Kuczerenko (1907–1976) – radziecki inżynier-konstruktor narodowości ukraińskiej
 Serhij Kuczerenko (ujednoznacznienie)

Zobacz też 
 Kuczerienko